Mothwurf ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ono Mothwurf (* 1963), österreichischer Texter und Autor
 Ralph Mothwurf (* 1988), österreichischer Musiker